Кёлле () — немецкая фамилия.

 Кёлле, Иоганн Людвиг Кристиан (1763—1797) — прусский врач и ботаник.
 Кёлле, Сигизмунд Вильгельм (1820—1902) — миссионер и филолог.
 Кёлле, Фриц (1895—1953) — скульптор.